Csoma Dezső (1950-2012) esperes-plébános
  Csoma Dezső labdarúgóedző